Canalejas kan syfta på:

José Canalejas – spansk politiker (1854–1912)
Canalejas, Mexiko – ort i Mexiko.